Termenul Berkeley se poate referi la:

Toponime

Australia 
  Berkeley, New Wales de Sud

Canada 
  Berkeley, Ontario

Marea Britanie  
 Berkeley, Gloucestershire
 Castelul Berkeley
 Berkeley Square, Londra
 Berkeley Square, Bristol

Statele Unite ale Americii 
 Berkeley, California, un oraș din Golful San Francisco 
 Berkeley (Amtrak Station), stația de cale ferată în Berkeley, California
 Berkeley, Denver, un cartier în Denver, Colorado
 Berkeley, Illinois, o suburbie din Chicago
 Berkeley (Metra), gara din Chicago
 Berkeley, Missouri, o suburbie de nord-vest din St Louis
 Berkeley Pit, o fostă mină de cupru în Butte, Montana, 
 Berkeley Township, New Jersey, SUA
 Berkeley, judetul Albemarle, Virginia
 Berkeley, Charles judetul City, Virginia

Antroponime
Anthony Berkeley (1893–1971), jurnalist și scriitor britanic
Cyril Berkeley (1878–1973), chimist canadian
Edith Berkeley (1875–1963), biolog canadian
George Berkeley (1685–1753), filozof irlandez
John Berkeley, 1. Baron Berkeley of Stratton (1602–1678)
Lennox Berkeley (1903–1989), compozitor britanic
Miles Joseph Berkeley (1803–1889), botanist britanic
Tony Berkeley (* 1939), sau Anthony Gueterbock, Baron Berkeley, deputat parlamentar britanic
William Berkeley, 1. Marquess of Berkeley (1426–1492), Earl Marshal of England
William Berkeley (1605–1677), Gouverneur în Virginia
Xander Berkeley (* 1955), actor american